«Си́ний ба́рхат» () — американский эротический детективный триллер  года, снятый Дэвидом Линчем в стиле неонуар. Название позаимствовано из одноимённой песни Бобби Винтона, неоднократно используемой в самой картине.

Считается одним из лучших фильмов 80-х, Американский институт киноискусства включил фильм в списки 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет и 10 лучших американских фильмов в 10 классических жанрах.
Также эта картина оказала сильное влияние на дальнейшее творчество режиссера, в частности на сериал «Твин Пикс».

Сюжет 
Студент Джефф (Кайл Маклахлен), узнав об инсульте отца (Джек Харви), возвращается в родной город Ламбертон, штат Северная Каролина.
Идя домой из больницы, Джефф обнаруживает на пустыре отрезанное ухо. Придя в полицейский участок, Джефф передает его детективу Джону Уильямсу (Джордж Дикерсон). Также Джефф встречает его дочь Сэнди (Лора Дерн), с которой был знаком с детства. Она рассказывает Джеффу, что с преступлением может быть связана лаунж-певица Дороти Валленс (Изабелла Росселини). Джефф начинает собственное расследование и, прикинувшись дезинсектором, проникает в квартиру певицы и тайком крадет запасной ключ. Также в квартиру заходит неизвестный мужчина в желтом костюме («Желтый человек», Фред Пиклер), но увидев Джеффа, быстро уходит.

Ночью, сидя в баре, Джефф и Сэнди присутствуют на выступлении Дороти, которая поет песню «Синий бархат». После они уходят и приезжают к её дому.
Джефф проникает в квартиру Дороти, пытаясь найти какие-нибудь улики. Но, внезапно, Дороти возвращается пораньше с выступления и Джефф прячется в шкафу. Но девушка обнаруживает его и начинает соблазнять, делая ему минет.
Вскоре в квартиру заходит Фрэнк Бут (Дэннис Хоппер), бандит и наркоторговец. Джефф снова прячется в шкафу и становится свидетелем того, как Фрэнк насилует, избивает и сексуально унижает Дороти, при этом вдыхая из ингалятора неизвестный газ и засовывает в рот кусок синего бархата. После чего уходит.
Как оказалось, Фрэнк похитил семью Дороти и держит её в качестве сексуальной рабыни, и для устрашения отрезал ухо её мужу (Дик Грин).

Тайно Джефф завязывает сексуальные отношения с Дороти, и параллельно пытается ухаживать за Сэнди. Джефф начинает слежку за Фрэнком и видит его с тем Жёлтым человеком. Во время одной из встреч с Дороти, Джефф натыкается на Фрэнка и на его банду. Схватив парня, они решают поехать к знакомому Фрэнка, Бену (Дин Стокуэлл). Там же находятся схваченные муж и сын Дороти.
После, Фрэнк отвозит Джеффа за город, там он вместе со своими людьми унижает и издевается над парнем, после жестоко избивают его, напевая песню «In Dreams» Роя Орбисона (на которую у Фрэнка и его банды своего рода фетиш).

Наутро избитый Джефф возвращается домой. Придя в полицейский участок, он видит того самого Жёлтого человека, парень понимает, что он продажный полицейский и, находясь в сговоре с Фрэнком, крадёт для него конфискованные наркотики. Джефф рассказывает о преступлениях Фрэнка детективу Уильямсу.
Вечером Джефф идёт на свидание с Сэнди. На улице он находит полностью обнаженную и избитую Дороти, её увозят в больницу.
Джефф просит Сэнди рассказать о произошедшем отцу, после приезжает в квартиру Дороти. Там он обнаруживает убитых Желтого человека и мужа певицы. Помня, что у Фрэнка в машине есть полицейское радио, Джеффри использует рацию Желтого человека, раскрывает свое точное местонахождение в квартире, говоря, что он в спальне, и вместо этого прячется в шкафу в гостиной. Когда прибывает Фрэнк, Джеффри устраивает засаду и убивает его из пистолета Жёлтого человека.
Детектив Уильямс накрывает криминальную империю Фрэнка.

В эпилоге показано, что состояние отца Джеффа стало лучше, сам же Джефф начинает встречаться с Сэнди, а Дороти воссоединяется с сыном (Джон Джон Снайпс).

В ролях 
 Кайл Маклахлен — Джеффри Бомон
 Изабелла Росселлини — Дороти Валленс
 Лора Дерн — Сэнди Уильямс
 Деннис Хоппер — Фрэнк Бут
 Джордж Дикерсон — детектив Джон Уильямс
 Хоуп Лэнг — миссис Уильямс
 Дин Стоквелл — Бен
 Присцилла Пойнтер — миссис Бомон
 Фрэнсис Бэй — тетя Барбара
 Джек Харви — Том Бомон
 Брэд Дуриф — Рэймонд
 Джек Нэнс — Пол
 Фред Пиклер — Желтый человек

История создания 
После коммерческого провала «Дюны» (1984) Линч хотел снять более «личную» картину, характерную для сюрреалистичного стиля. Однако многие крупные студии отказывались от сценария Линча из-за сексуальных сцен и жестокого содержания, но независимая студия De Laurentiis Entertainment Group, принадлежащая итальянскому продюсеру Дино Де Лаурентису, согласилась финансировать проект Линча.

Первоначально фильм получил неоднозначную реакцию, но тем не менее фильм получил культовый статус и принёс Линчу вторую номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Также картина возобновила карьеру Денниса Хоппера и создала для Изабеллы Росселлини имидж серьёзной актрисы.

Символизм 
Одной из главных тем фильма является осуждение рейгановской Америки. В прологе фильма показан быт жителей американской глубинки «типичного рейгановского рая», но когда у отца Джеффа случается инсульт, камера приближается к хорошо ухоженной лужайке, пока не обнаруживается кучка роящихся чёрных насекомых, что символизирует собой мрачную и гнилую сущность, на первый взгляд тихого и мирного маленького городка. Далее эта тема будет одним из главных мотивов сериала «Твин Пикс».

Также важную роль в фильме играет цвет: синие тона обозначают что-то прекрасное и иллюзорное; красное связанное с тревогой и опасностью; бежевый с спокойствием.

Отрезанное ухо, которое находит Джеффри является ключевым элементом в фильме. В сцене крупного плана уха, камера углубляется в слуховой канал, и далее следует череда злоключений в жизни Джеффа, и камера выходит из уха лишь в эпилоге картины, что означает счастливый финал. 

Фильм смешивает психологический ужас и нуар и стилистически навеян картинами Эдварда Хоппера.

Награды и номинации 
Фильм был удостоен 17 наград и 11 номинаций на различных международных кинофестивалях, в том числе:

Награды 
 1987 — Международный фестиваль фантастических фильмов в Авориазе
 Гран-при — Дэвид Линч
 1987 — Премия Независимый дух
 Лучшая актриса — Изабелла Росселлини
 1987 — Премия Национального общества кинокритиков США
 Лучший режиссёр — Дэвид Линч
 Лучшая операторская работа — Фредерик Элмс
 Лучший актёр второго плана — Деннис Хоппер
 Лучший фильм

Номинации 
 1987 — Премия Оскар
 Лучший режиссёр — Дэвид Линч
 1987 — Премия Золотой глобус
 Лучший сценарий — Дэвид Линч
 Лучший актёр второго плана — Деннис Хоппер
 1987 — Премия Независимый дух
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр — Дэвид Линч
 Лучшая операторская работа — Фредерик Элмс
 Лучший сценарий — Дэвид Линч
 Лучший актёр — Деннис Хоппер
 Лучшая актриса — Лора Дерн

Примечания

Ссылки 

 Страница фильма «Синий бархат» на DavidLynch.Info

Детективные фильмы США
Независимые фильмы США
Неонуар
Фильмы Дэвида Линча
Фильмы США 1986 года
Фильмы-триллеры США